CN se poate referi la:

 Coperniciu, element chimic cu simbolul Cn
 Republica Populară Chineză, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .cn, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru China
 Comore, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Cuneo, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Cartoon Network, program de televiziune care difuzează desene animate
 Curierul Național, publicație financiară din România